Puede referirse a:
 Paul Blobel (1894, Potsdam – 1951, Landsberg am Lech)
 Günter Blobel (1936, Waltersdorf () – 2018, Nueva York)
 Brigitte Blobel (* 1942, Hamburg)